Чан-Чен има више значења:

 Чан-Чен (Опелчен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Чан-Чен (Јаскаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику